Looper bezeichnet:
 ein Werkzeug zur Klanggestaltung, siehe Loop (Musik)
 einen Diabetiker, der ein „Closed-Loop-System“ mit freier Software einsetzt, siehe Blutzuckermessgerät und Künstliche Bauchspeicheldrüse
 Looper (Band), schottische Indie-Pop-Band
 Looper (Film), US-amerikanischer Science-Fiction-Film von Rian Johnson aus dem Jahr 2012
 Looper (Einheit), war ein niederländisches Volumenmaß

Looper ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Looper (* 1976) US-amerikanischer Baseballspieler 
 Braden Looper (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Byron Looper (* 1964), US-amerikanischer Politiker und verurteilter Mörder